Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Докич і Надія Петрова з рахунком 2–6, 6–3, 7–67.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Кубок Кремля
Кубок Кремля